Сан-Паульская и Южно-Американская епархия — православная епархия в Южной Америке в юрисдикции неканонической РПЦЗ (Агафангела) с центром в Сан-Паулу.

История 
В мае 2007 года в связи с восстановлением общения между Русской православной церковью заграницей и Московским патриархатом ряд приходов в Южной Америке не приняли этого шага и присоединились к неканоническому Временному Высшему Церковному Управлению Русской православной церкви заграницей, созданному епископом Агафангелом (Пашковским). Наиболее сильными позиции раскольников оказались в Бразилии, где от РПЦЗ отошло всё духовенство и, как следствие, были потеряны все 7 храмов. Возглавил группу южноамериканского духовенства управляющий приходами Сан-Паульской и Бразильской епархией протоиерей Георгий Петренко, пользовавшийся уважением среди прихожан В мае 2009 года он так охарактеризовал жизнь бразильских приходов: «жизнь в приходах протекает без особых проблем, посещаемость небольшая, русских осталось мало. Ввиду упадка католичества в этой стране, местные жители, если есть возможность, охотно переходят в Православие. Далее говорит о положении в Аргентине, Уругвае, Венесуэле. Возможно придется совершать поездки для окормления прихожан из Бразилии в Уругвай. Рассказывает о спокойной стойкости большинства прихожан в неприятии объединения с РПЦ МП, о других сторонах церковной жизни».

Первоиерарх РПЦЗ митрополита Илариона (Капрала) отмечал в 2010 году:

Многие клирики и миряне Южно-Американской епархии изолированы от остальной Церкви. Они мало интересуются происходящим на исторической родине и живут устаревшими представлениями о Московском Патриархате. В этом кроется причина того, что более половины южноамериканских приходов вышли из подчинения священноначалию и примкнули к так называемому Временному высшему центральному управлению Русской Зарубежной Церкви во главе с «епископом» Агафангелом (Пашковским), запрещенным во служении нашим Архиерейским Синодом и лишенным епископского сана. В безвыходной ситуации оказались прихожане в Сан-Пауло: они вынуждены окормляться у раскольников, поскольку канонических приходов в этом городе просто нет.

28 июня/11 июля 2007 года решением ВВЦУ РПЦЗ в Свято-Троицком храме в Астории, Нью-Йорк, протоиерей Георгий Петренко был назначен администратором Южно-Американской епархии, при этом клирикам Аргентины было предложено выдвинуть кандидатуру на должность администратора для Аргентины с последующим утверждением ВВЦУ РПЦЗ.

Уйдя в раскол, его деятели изменили устав Русской православной конгрегации в Аргентине, на которую было зарегистрировано всё движимое и недвижимое имущество Русской Зарубежной Церкви в Аргентине. Суть изменений свелась к устранению любой связи с епископами Русской Зарубежной Церкви, отмене требования, чтобы председателем конгрегации был епископ или священник Русской Зарубежной Церкви и чтобы в ее правлении было определенное число священников. Сохранившие верность канонической РПЦЗ протоиерей Владимир Скалон и священник Игорь Булатов опротестовали внесение изменений в устав Русской православной конгрегации в Аргентине. В конечном счете генеральный инспектор юстиции Аргентины удовлетворил жалобу протоиерея Владимира и восстановил его в должности, а все решения «общих собраний» и «заседаний правления» Конгрегации в 2007—2008 годах объявил полностью недействительными, из чего следовало, что всё церковное имущество, зарегистрированное на имя Русской православной конгрегации в Аргентине, остаётся, в юрисдикции Русской Зарубежной Церкви, возглавляемой Архиерейским Синодом в Нью-Йорке.

15 февраля 2008 года архиепископ Иларион (Капрал) и протоиерей Михаил Бойков встретились с ушедшими в раскол протоиереем Владимиром Шленёвым, протоиереем Валентином Ивашевичем, иереем Александром Ивашевичем и диаконом Игорем Баратовым. Дискуссия продолжалась долго, но «к концу собрания стало ясно, что обе стороны останутся на своих прежних позициях».

30 июля по 11 августа 2009 года Южную Америку посетил первоиерарх РПЦЗ(А) митрополит Агафангел (Пашковский), который 3 августа потриг протоиерея Георгия Петренко в монашество с именем Григорий, а 8 августа возглавил его хиротонию в сан епископа Сан-Паульского.

14 июня 2010 года были запрещены в священнослужении клирики, уклонившиеся в агафангеловский раскол: протоиерей Владимир Шленёв, протоиерей Валентин Ивашевич, протоиерей Георгий Петренко («епископ Григорий»), протоиерей Константин Бусыгин, священник Александр Ивашевич, священник Владимир Петренко, священник Михаил Бердук, диакон Игорь Баратов, диакон Кесарий Мортари, диакон Евгений Брага.

В феврале 2013 года на Архиерейском Соборе Русской православной церкви Патриарх Кирилл в своём докладе отметил, что «болезненной продолжает оставаться проблема существования приходов, не принявших каноническое объединение Русской Православной Церкви, в частности в Латинской Америке».

23 апреля 2015 года скончался старейший клирик данной епархии митрофорный протоиерей Валентин Ивашевич.

1 ноября 2021 года скончался Митрофорный протоиерей Владимир Шленев.

Современное положение 
Список приходов даётся согласно официальному сайту РПЦЗ(А) Зачёркнуты де-факто не принадлежащие данной юрисдикции храмы

 Аргентина
 Воскресенский кафедральный собор (Буэнос-Айрес) — находится в находится в ведении канонической РПЦЗ
 Свято-Сергиевская церковь (Буэнос-Айрес)
 Свято-Владимирская церковь (Буэнос-Айрес) — снесена
 Свято-Троицкий собор (Буэнос-Айрес); При соборе: Братство преп. Сергия Радонежского 
 Церковь Всех святых, в России просиявших (Буэнос-Айрес)
 Церковь и Усыпальница преп. Иоанна Многострадального Печерского (Буэнос-Айрес)
 Церковь в память Страшного Суда. (Буэнос-Айрес)
 Свято-Николаевская часовня. (Кордоба)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Трес Капонес, Провинция Мисионес)
 Храм Воздвижения Креста Господня (Обера, Провинция Мисионес)
 Церковь святого великомученика Димитрия Солунского (Сан Исидро, Провинция Мисионес)
 Община святого равноапостольного князя Владимира (Барилочи, Провинция Рио-Негро)

 Бразилия
 Покровская церковь (Нитерой)
 Свято-Николаевский собор (Сан-Пауло)
 Свято-Троицкий храм (Вила-Алпина, Сан-Пауло)
 Покровская церковь (Вила-Зелина, Сан-Пауло)
 Церковь преподобного Сергия Радонежского (Индианополис, Сан-Пауло)
 Храм преподобного Серафима Саровского (Карапикуиба, Сан-Пауло)
 Покровский храм (Педрейра, Сан Пауло)

 Парагвай
 Покровская церковь (Асунсьон) — находится в находится в ведении канонической РПЦЗ
 Свято-Николаевская церковь (Энкарнасион)

 Уругвай
 Воскресенская церковь (Монтовидео)

Управляющие 
 Агафангел (Пашковский) (май 2007 — 3 августа 2009) 
 Григорий (Петренко) (с 3 августа 2009)

Примечания